Walther Hensel ist der Name folgender Personen:

* Walther Hensel (Musikerzieher) (1887–1956), deutscher Musikerzieher
 Walther Hensel (Jurist) (1899–1986), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter